Constanza de León (1 de mayo de 1200 - 7 de septiembre de 1242). Infanta de León, hija del rey Alfonso IX de León y de su segunda esposa, la reina Berenguela de Castilla, fue religiosa en el monasterio de las Huelgas de Burgos.

Orígenes familiares 
Era hija de Alfonso IX de León y de su segunda esposa, la reina Berenguela de Castilla. Por parte paterna era nieta de Fernando II de León y de su esposa, la reina Urraca de Portugal. Por parte materna eran sus abuelos el rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa, la reina Leonor de Plantagenet. Fue hermana, entre otros, de Fernando III de Castilla, y del infante Alfonso de Molina, padre de la reina María de Molina.

Biografía 

La infanta Constanza de León nació el 1 de mayo de 1200, siendo la hija segundogénita del segundo matrimonio de Alfonso IX y de la reina Berenguela de Castilla. Sus padres habían contraído matrimonio en el año 1197, aunque debido a los lazos de parentesco que les unían, se separaron en 1204, después de haber sido excomulgados por el Papa.

Profesó como religiosa en el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos que había sido fundado por el rey Alfonso VIII de Castilla, primo carnal de Alfonso IX  y abuelo materno de la infanta Constanza, y en el que profesaron como religiosas numerosas damas de la realeza castellano-leonesa. La infanta Constanza de León falleció el 7 de septiembre de 1242.

Sepultura 

Después de su defunción, el cadáver de la infanta Constanza de León recibió sepultura en el Monasterio de las Huelgas de Burgos en un sepulcro de piedra liso, que estuvo policromado en el pasado. En la actualidad el sepulcro se encuentra ubicado en la Nave de San Juan o de la Epístola de la iglesia del monasterio, y a su izquierda se encuentra el sepulcro de piedra que contiene los restos de Blanca de Castilla, hija del infante Pedro de Castilla y nieta de Sancho IV.

Durante la exploración del monasterio de las Huelgas llevada a cabo a mediados del siglo XX se comprobó que la momia de la infanta Constanza de León conservaba el cabello, las tocas de gasa, el hábito blanco y negro y los zapatos.

Genealogía

Véase también 
 Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

    Genealogía de la infanta Constanza de León
     Ficha genealógica de la infanta Constanza de León. Fundación Casa Ducal de Medinaceli

Infantes de España del siglo XIII
Infantes de León de la Casa de Borgoña (Castilla)
Mujeres de la Edad Media en España
Religiosos de España del siglo XIII
Españolas del siglo XIII
Fallecidos en Burgos